Cascading Style Sheets, een techniek voor het vormgeven van webpagina's;
 Content Scramble System, een encryptietechnologie tegen het kopiëren van films;
 Cross-site scripting (ook XSS), een beveiligingsfout in webapplicaties van computers;
 Cytokinestorm-syndroom, een ziektebeeld, zie Cytokinestorm;
 Counter-Strike: Source, een online first-person shooter (FPS) rond counter-terrorisme;
Confederate States Schip, aanduiding voor schepen van de Geconfedereerde Staten;
 Cansei de Ser Sexy, een Braziliaanse band;
 Catalina Sky Survey, een project om gevaarlijke astronomische objecten te lokaliseren;
 Chicago South Shore and South Bend, een Amerikaanse spoorwegmaatschappij;
Congregatio a Sanctis Stigmatibus Domini Nostri Iesu Christi, de Stigmatijnen, een rooms-katholieke congregatie;
Code voor het veilig stuwen en vastmaken van ladingen (Cargo Stowage and Securing).